Jednostki wojskowe:
 Dywizja Grenadierów Pancernych Kurmark
 Pułk Artylerii Pancernej Kurmark
 Pułk Grenadierów Pancernych Kurmark
 Pułk Pancerny Kurmark

a także region:
 Kurmarchia (niem. Kurmark)